Ханов Ільдар Мансавеєвич (1940—2013) — художник, архітектор та скульптор, заслужений діяч мистецтв Республіки Татарстан.
 Ханов Олег Закірович (* 1951) — народний артист Башкирської АРСР, заслужений артист РРФСР.
 Ханов Олександр Михайлович (1889 — після 1948) — радянський партійний діяч.
 Ханов Олександр Олександрович (1904—1983) — народний артист СРСР, лауреат Державної премії СРСР (1941, 1947, 1949).
 Ханова Пелагея Сергіївна (* 1986) — російська фолк-рок-співачка, засновниця і солістка групи «Пелагея».
 Ханов Рафіл Лутфуллінович (* 1946) — майстер спорту СРСР міжнародного класу, заслужужений працівник фізичної культури Республіки Башкортостан.